Regionalministerium (respektive das Amt: Regionalminister) steht für

 eine Behörde für Regionalplanung oder Regionalisierungspolitik, siehe Regionalplanungsministerium
 eine Behörde mit Kompetenz für ein im Gebiet im Besonderen, siehe Liste von Ministerien, die für einen speziellen Landesteil zuständig sind
sowie Behörden einer innerstaatlichen Regionalregierung:
 zu Italien (Amtstitel Assessor) siehe Italienische Regionen #Institutionelle Strukturen
 zu Spanien siehe Regionalregierung (Spanien)

Siehe auch:
 Landesministerium (Deutschland)